Este nó é a base para outros nós, e por se tratar apenas de uma volta é o nó mais fácil e rápido de ser feito, não é muito usado por marinheiros pois quando molhado ou quando é submetido a muita tensão fica difícil de ser desatado.
Outros nomes: Azelha Simples - Meia Volta - Laçada - Superior
Esse é o nó mais fácil de fazer, e muito útil por diversos motivos. Ele é feito dando-se uma volta sobre a corda, e colocando a ponta no cote, simples!, é usado para encabeçar uma corda, e para começar outros nós.

O Nó Simples frequentemente é usado como componente de nós mais complexos.

Ver também 
 Lista de nós

Simples